Taber ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Taber (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Constant Taber (1743–1826), US-amerikanischer Politiker
 Gladys Taber (1899–1980), US-amerikanische Schriftstellerin
 Isaiah West Taber (1830–1912), US-amerikanischer Fotograf
 John Taber (1880–1965), US-amerikanischer Politiker
 Norman Taber (1891–1952), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer, Olympiasieger
 Stephen Taber (1821–1886), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Taber (1763–1842), britisch-australischer Lehrer
 Thomas Taber II. (1785–1862), US-amerikanischer Politiker

Taber ist der Name folgender Orte:

 Taber (Alberta)

Siehe auch:
 Tàber
 Taber Hill
Sonstiges

 Taber-Abraser-Test (zur Bestimmung der Abriebfestigkeit)